Attalidzi – dynastia pergamońska. Członkowie dynastii:
władcy bez tytułu królewskiego:
Filetajros: 283 p.n.e. - 263 p.n.e.,
Eumenes I: 263 p.n.e. - 241 p.n.e.,
władcy z tytułem królewskim (basileus):
Attalos I Soter: 241 p.n.e. - 197 p.n.e.,
Eumenes II Filadelfos: 197 p.n.e. - 159 p.n.e.,
Attalos II Filadefos: 159 p.n.e. - 138 p.n.e.,
Attalos III Filometer Euergetes: 138 p.n.e. - 133 p.n.e.

Drzewo genealogiczne

Przypisy 

Drzewa genealogiczne